Mucroserpula nitida är en ringmaskart som beskrevs av William Melville Ware 1974. Mucroserpula nitida ingår i släktet Mucroserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nitida